

Шиппенсбург — місто, штат Пенсільванія
 Шиппенсбург Тауншип — селище в окрузі Камберленд, штат Пенсильванія